Sunflowers fue un grupo español de música pop-rock, bastante popular en España durante los años 90. Hasta su disolución. En la actualidad alguno de sus miembros forma parte de otros grupos como su cantante Adela Peraita que forma parte del grupo indie, Sterlin

Historia 
Se formaron a finales de los noventa en Mallorca (1996), dándose a conocer en el panorama musical nacional con la canción "Happy Birthday". Esta canción pertenecía a su primer álbum "Inside Out". Pronto añadirían otros éxitos con temas como "Bubbles" y "Some People". Esta última fue elegida para formar parte de la banda sonora de la película española "Torrente: el brazo tonto de la ley" (1998).
Tras una gira y un viaje a Estados Unidos, publican su segundo trabajo "Homework". La canción "Love?" se hizo muy popular enseguida, siendo recientemente empleada por una famosa operadora de telefonía española como música de espera en las llamadas al servicio de atención al cliente.

Componentes 
Los componenetes de la banda contaban con experiencia previa en otros grupos, lo que ayudó a desarrollar un sonido cuidado en sus canciones. Emplearon el inglés para sus canciones, siendo una de las bandas nacionales del momento que empleaban esta lengua.

 Adela Peraita (Voz)
 Angelo Borrás (guitarra, teclado)
 Rafael Rigo (bajo)
 Mané Capilla (batería)
 Chicho Andreu (guitarra)

Discografía

Referencias

Enlaces externos 
 Facebook
 videos oficiales
 canción "Happy Birthday" en un video de YouTube realizado por un fan
 Sunflowers en IndiRock
 Página web oficial del grupo actual de Adela Peraita

Grupos de música de los años 1990
Grupos de música de Baleares
Grupos de música pop
Intérpretes número uno de Los 40 Principales de España